CFR kan syfta på:

 CFR – en statlig järnvägsoperatör i Rumänien, se Căile Ferate Române
 CFR – en incoterm inom logistiken, Cost and Freight
 CFR – IATA-kod för en flygplats i Caen, Frankrike, se Caen Carpiquet Airport
 CFR – en amerikansk tankesmedja, se Council on Foreign Relations
 CFR - en svensk konstnär, Carl Fredrik Reuterswärd
 CFR Cluj – en fotbollsklubb i staden Cluj-Napoca i Rumänien
 Code of Federal Regulations - en amerikansk författningssamling